Magasz kürénéi király, az ókori Küréné királya Kr. e. 283/282-től haláláig
 Magasz, I. Bereniké egyiptomi királyné és királynő apja
 Magasz, III. Ptolemaiosz és II. Bereniké egyik fia
 Magasz, Ingusföld fővárosa Oroszországban